Selbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Selbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Selbergstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn